Рио Сируело има више значења:

 Рио Сируело (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сируело (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику